Antonio Soler Marcos (Màlaga, 1956), escriptor guanyador del premi Nadal del 2004 amb l'obra El camino de los ingleses
 Antoni Soler i Ramos (Olot, 3 de desembre de 1729 – El Escorial, 20 de desembre de 1783), compositor català